Lost Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lost Springs (Wyoming) im Converse County
 Lost Springs (Kansas) im  Marion County